Shakya steht für:

 Shakya (Fürstentum), ein ehemaliges Fürstentum und Stamm im Norden von Indien. Aus diesem Stamm ist Siddhartha Gautama hervorgegangen, der Begründer des Buddhismus. 

Shakya ist der Familienname folgender Personen:

 Josefin Shakya (* 1984), schwedische Eishockeyspielerin
 Tsering Shakya (* 1959), tibetischer Historiker und Tibetologe